EMEA — аббревиатура, может означать:
 EMEA — аббревиатура «Europe, Middle East and Africa», обозначающая экономический регион и/или рынок сбыта, включающий в себя Европу (в том числе Россию), Ближний Восток и Африку.
 EMEA — Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС), англ. «European Medicines Agency».